La Pervaja liga 1993 fu la seconda edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vennero promossi in Vysšaja Liga il  e il , vincitori degli spareggi promozione.

Stagione

Novità 
Il numero di partecipanti fu ulteriormente ampliato: si passò dai 52 club della stagione precedente a 58. Dalla Pervaja liga 1992 vennero promossi in Vysšaja Liga il , il  e il , mentre vennero retrocessi in Vtoraja liga , , , , , ,  e .

Dalla Vysšaja Liga 1992 vennero retrocessi , , ,  e . Dalla Vtoraja liga 1992, infatti, arrivarono dodici neo promosse, andando a incrementare di sei i club partecipanti.

Formula 
Come nel 1992 le squadre furono divise in tre gironi all'italiana in base a criteri geografici. In vista della riforma dei campionati della stagione successiva furono numerose le retrocessioni, alcune delle quali direttamente in quarta serie:
Girone Ovest: con 22 partecipanti, le ultime tre retrocesse in Tret'ja liga (la quarta serie del campionato russo), le squadre posizionate dalla nona alla diciannovesima retrocesse in Vtoraja liga, la prima ammessa ai play-off.
Girone Centrale: con 20 partecipanti, le ultime due retrocesse in Tret'ja liga (la quarta serie del campionato russo), le squadre posizionate dall'ottava alla diciassettesima retrocesse in Vtoraja liga, la prima ammessa ai play-off.
Girone Est: con 16 partecipanti, le ultime dieci retrocesse in Vtoraja liga, la prima ammessa ai play-off.

Non erano previste promozioni dirette, ma le tre vincitrici dei gironi disputarono un girone di play-off / play-out con le squadre di Vysšaja Liga 1993 posizionate in quattordicesima, quindicesima e sedicesima posizione: le prime tre classificate venivano promosse / rimanevano in Vysšaja Liga, le ultime tre retrocedevano / rimanevano in Pervaja liga.

In tutti i gironi (compreso quello di play-off / play-out) si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1994.
      Retrocessa in Tret'ja liga 1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti
Černomorec Novorossijsk ammesso ai play-off.
Fakel Voronež, Metallurg Lipeck , Terek Groznyj, Spartak Anapa, Torpedo Taganrog, Kolos Krasnodar, Kuban', Spartak-Nal'čik, Tekstilščik Ivanovo, Znamja Truda e Dinamo Vologda' retrocessi in Vtoraja liga 1994.
Zenit Čeljabinsk e Zenit Iževsk retrocessi in Tret'ja liga 1994.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1994.
      Retrocessa in Tret'ja liga 1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
Lada Togliatti ammesso ai play-off.
Rubin-TAN Kazan, Lada Dimitrovgrad, Torpedo Volžskij, Gazovik Iževsk, Uralec Nižnij Tagil, Svetotechnika, Družba Yoshkar-Ola, Torpedo Ryazan, Metallurg Magnitogorsk, Avangar Kamyšin e Torpedo Miass retrocessi in Vtoraja liga 1994.
Asmaral Kislovodsk, Nart Čerkessk e APK retrocessi in Tret'ja liga 1994.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa agli spareggi promozione.
      Retrocessa in Vtoraja liga 1994.
      Retrocessa in Tret'ja liga 1994.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
Dinamo-Gazovik ammesso ai play-off.
KUZBASS Kemerovo, Dinamo Jakutsk, Metallurg Aldan, Metallurg Krasnojarsk, Sachalin Cholmsk, Metallurg-Kuzbass Novokuzneck, Tom' Tomsk, Dinamo Barnaul, Čkalovec, Selenga Ulan-Ude eSKA Chabarovsk' retrocessi in Vtoraja liga 1994.

Risultati

Classifica marcatori

Play-off

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1993
 Kubok Rossii 1993-1994
 Vtoraja liga 1993

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1993
1993